Port lotniczy Gitega – jeden z aeroportów Burundi. Jest to drugie pod względem wielkości lotnisko tego kraju.

Gitega
Gitega